Netolice bezeichnet Orte in Tschechien:

Netolice, Stadt im Okres Prachatice
Netolice, Ortsteil von Lochovice, Okres Beroun
Netolice, Ortsteil von Markvartice u Sobotky, Okres Jičín